Сергій Анатолійович Буяджи (нар. 10 листопада 1972(19721110), Одеса, Україна) — український підприємець, меценат, громадський діяч, кандидат юридичних наук.
 Буяджи Ганна Володимирівна (дівоче прізвище — Они́щенко) (нар. 15 жовтня 1984, Київ) — Заслужений юрист України.